

Patronyme 

 Franz Sigrist (1727-1803), artiste autrichien
 Frederick Sigrist (1880-1956), ingénieur aéronautique britannique
 Frédérick Sigrist (1977-), humoriste français
 Gilbert Sigrist (1938-2020), pianiste français
 Séverine Sigrist (1973-), scientifique française
 Joseph Sigrist (1885-1976), homme politique français

 Gabrielle Dorziat (1880-1979), née Marie Odile Léonie Gabrielle Sigrist, actrice française